Keith Walker, né le  à Chicago en Illinois, est un catcheur professionnel américain qui lutte actuellement à la Florida Championship Wrestling.

Palmarès 

AWA-Brew City Wrestling
1 fois AWA-Brew Heavyweight Champion

National Wrestling Alliance
1 fois NWA World Tag Team Champion avec Rasche Brown

World League Wrestling 
3 fois WLW Heavyweight Champion

Wrestling Superstars Live
1 fois WSL Fighting World Champion
1 fois WSL World Heavyweight Champion

Notes et références

Liens externes 

Catcheur américain
Naissance en mai 1978
Naissance à Chicago
Catcheur de la World Wrestling Entertainment
Catcheur de la Pro Wrestling NOAH
Sportif de Chicago